La Serie A1 1984-85 fue la edición número 63 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 30 de septiembre  de 1984. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, junto con los cuatro primeros clasificados de la Serie A2. Los clasificados en las cuatro últimas posiciones perderían la categoría. En esta edición se introdujo el lanzamiento de 3 puntos en todas las competiciones.

El campeón sería por vigésimo primera vez en su historia el Tracer Milano tras derrotar en la final al Scavolini Pesaro en dos partidos. Descendieron a la Serie A2 Peroni Liborno, Yoga Bologna, Australian Udine y Honky Fabriano, mientras que consiguieron plaza de ascenso Viola Reggio Calabria, Benetton Treviso, Silverstone Brescia y Pallacanestro Livorno.

Temporada regular

Clasificación

Playoffs

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket

1984
Baloncesto en 1984
Baloncesto en 1985